Mrosek ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Mrosek (* 1958), deutscher Politiker
 Margarete Mrosek (1902–1945),  deutsche Hausfrau und Opfer des Nationalsozialismus.